La Coppa di Germania 1978-79 fu la 36ª edizione della competizione. 128 compagini si sfidarono in 7 turni complessivi. In finale il Fortuna Düsseldorf sconfisse lo  1-0 dopo i tempi supplementari.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|04.08.1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|05.08.1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.08.1978

Ripetizione 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13.09.1978

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22.09.1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.09.1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.09.1978

Ripetizioni 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.10.1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|04.10.1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.11.1978

Terzo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.11.1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.12.1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|02.12.1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.12.1978

Ripetizioni 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.12.1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.01.1979

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.04.1979

Ripetizione 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|08.05.1979

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.05.1979

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.06.1979

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.06.1979

Fortuna Düsseldorf(2º successo)

Note

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 1978-1979

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1978
Calcio nel 1979
Edizioni della Coppa di Germania